Ејми Халмс (; 5. октобар 1887 — 27. октобар 2001) била је британска суперстогодишњакиња која је у време своје смрти била најстарија жива особа у Европи. Њене године потврдила је и Геронтолошка истраживачка група.

Биографија
Ејми Халмс је рођена 5. октобра 1887. године у Великом Манчестеру, у Енглеској. Радила је као ткаља и била је удата за Филипа Халмсa од 1919. године до његове смрти 1956. године. Пар је имао две ћерке: Марију 1924. и Барбару рођену 1927. године.

Халмс је у 84. години престала са пушењем, а до 94. године живела је у кући без воде. Живела је сама у истој улици у којој је одрасла до своје 98. године, након чега се преселила код унуке. Касније се преселила у стамбену кућу у Бурију када је имала 105 година. Халмс је умрла 27. октобра 2001. године у доби од 114 година и 22 дана. Ејми Халмс је накратко била призната као најстарија жива особа на свету у Гинисовој књизи рекорда након смрти Мари Бремон у јуну 2001; међутим, само шест дана након што је добила титулу, уместо ње је додељена другој особи, која је била више од осам месеци старија од Халмс.

Референце

Рођени 1887.
Умрли 2001.
Енглези
Суперстогодишњаци